Salem Common Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Common Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 76000303
 Salem Common Historic District (New Hampshire), NRHP-ID 11000190